USS Olympia — кораблі ВМС США, названі на честь міста Олимпія (Вашингтон).

 USS Olympia (C-6) — бронепалубний крейсер ВМС США. На службі протягом 1895-1957 років (з перервами). Перетворений на корабель-музей.
 USS Olympia (SSN-717) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». Збудований у 1984 році Станом на 2021 рік перебуває у резерві.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни